Heinrich von Rhede ist der Name folgender Personen:

*Heinrich von Rhede (Domherr) (12. – 13. Jh.), Domherr in Münster
Heinrich von Rhede (Domherr, † 1602), Domherr in Münster